Alessandro Giannelli (1963) – ciclista su strada italiano
Antonio Giannelli (1822-1855) – patriota italiano
Aristide Giannelli (1888-1970) – ingegnere strutturista italiano
Ciro Giannelli (1905-1959) – bibliotecario, filologo classico e accademico italiano
Emilio Giannelli (1936) – disegnatore italiano
Enzo Giannelli (1941) – giornalista, critico musicale e scrittore italiano
Giorgio Giannelli (1926) – giornalista e scrittore italiano
Giulio Giannelli (1889-1980) – storico e numismatico italiano
Mario Giannelli (1920-2003) – giocatore di football americano statunitense
Massimo Giannelli (1970) – calciatore italiano
Michele Giannelli (1769?-1855) – medico e politico italiano
Nicola Giannelli (1733-1809) – medico e docente italiano
Simone Giannelli (1996) – pallavolista italiano
? Giannelli (...-...) – calciatore italiano

Pagine correlate
Gianelli